Arthur Kvammen – calciatore norvegese
 Reidar Kvammen – calciatore norvegese
 Sverre Kvammen – calciatore norvegese